Eko Eko Azarak est une saga horrifique japonaise, adaptée d'un manga de  et déclinée au cinéma et à la télévision :

 1995 : Eko Eko Azarak: Wizard of Darkness (Eko Eko Azaraku), de Shimako Satō
 1996 : Eko Eko Azarak 2: Birth of the Wizard (Eko Eko Azaraku II), de Shimako Satō
 1997 : Eko Eko Azarak : La série (Eko Eko Azaraku: The Series), de Sōtarō Hayashi (série télévisée)
 1998 : Eko Eko Azarak 3: Misa the Dark Angel (Eko Eko Azaraku III), de Katsuhito Ueno
 2001 : Eko Eko Azarak 4 (Eko Eko Azaraku IV), de Kosuke Suzuki

Série de films japonais